Кымпяну () — румынская фамилия.

Известные носители:
 Кымпяну, Ана
 Кымпяну, Павел
 Кымпяну, Сорин